Сан-Ігна́сіо (, або  — Святий Ігнатій) — топоніми іспаномовного походження, названі на честь святого Ігнатія Лойоли:

Сан-Ігнасіо — місто в окрузі Кайо

Сан-Ігнасіо — місто у штаті Баха-Каліфорнія-Сур
 Сан-Ігнасіо — місто у штаті Сіналоа

Сан-Ігнасіо — місто у провінції Місьйонес

Сан-Ігнасіо — переписна місцевість в окрузі Сапата, Техас

Сан-Ігнасіо — селище в Чилі. Адміністративний центр однойменної комуни.

Див. також 
 Сан-Іґнасіо-Міні